Seznam korpusov z zaporedno številko 87.

Seznam 
 Pehotni
 87. strelski korpus (ZSSR)
 87. korpus (Wehrmacht)

Glej tudi